Wonka renvoie à l'univers du roman Charlie et la Chocolaterie de Roald Dahl et peut désigner :
 Willy Wonka, personnage du roman et de sa suite Charlie et le Grand Ascenseur de verre
 The Willy Wonka Candy Company, marque de confiserie inspirée du roman et fondée en 1971
 Wonka, film américano-britannique de Paul King prévu pour 2023 et servant de préquelle au roman

Autres 
 Wonka est le patronyme du rappeur français Salif (1982-).
 Pavel Wonka (1953–1988) est un activiste tchécoslovaque.